Mygalomorphae (tidigare även Orthognatha) är en systematisk grupp i ordningen spindlar. Den bildar tillsammans med infraordningen Araneomorphae underordningen Opisthothelae som i sin tur är systertaxon till ledspindlarna. För närvarande är 2 573 arter fördelade på 15 familjer kända. Mygalomorphae är jämförelsevis stora spindlar som lever i varma regioner.

Munverktygen (chelicererna) är hos dessa spindlar horisontella och framåtriktade. Ögonen sitter vanligen tät invid varandra. Ofta har de två vårtor som producerar spindeltråden, sällan en eller tre.

Systematik 

En möjligt kladogram som förtydligar släktskapet mellan infraordningens familjer visas nedan:

Referenser 
 med följande källor:

Noter

Tryckta källor 
 Coddington, J. A. and H. W. Levi (1991). Systematics and evolution of spiders (Araneae). Annual Review of Ecology and Systematics 22:565-592.
 Miller, J. A. and F. A. Coyle (1996). Cladistic analysis of the Atypoides plus Antrodiaetus lineage of mygalomorph spiders (Araneae, Antrodiaetidae). Journal of Arachnology 24:201-213.

Araneae